

Miejscowości 
 w Polsce; wg TERYT jest ich 4
 Wandalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Wandalin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Brójce 
 Wandalin – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew 
 Wandalin – osada w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki

poza Polską
 Wandalin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Zobacz też 
 Wandalin nad Szosą; Wendelin